Маркес Кевин Джонсон (; родился 8 февраля 1956 года в Начиточесе, штат Луизиана) — американский профессиональный баскетболист.

Карьера игрока 
Играл на позиции лёгкого форварда и атакующего защитника. Учился в Калифорнийском университете Лос-Анджелеса, в 1977 году был выбран на драфте НБА под 3-м номером командой «Милуоки Бакс». Позже выступал за команды «Лос-Анджелес Клипперс» и «Голден Стэйт Уорриорз». Всего в НБА провёл 11 сезонов. Пять раз принимал участие в матче всех звёзд НБА (1979—1981, 1983, 1986). В 1977 году Джонсон стал чемпионом Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA). По итогам этого года он стал лауреатом Приза Нейсмита, Приза имени Оскара Робертсона, Приза имени Адольфа Раппа и Приза имени Джона Вудена, а также признавался баскетболистом года среди студентов по версии UPI, Sporting News, Associated Press, Helms Foundation и NABC. Включался в 1-ю сборную новичков НБА (1978). Один раз включался в 1-ю сборную всех звёзд НБА (1979), а также два раза — во 2-ю сборную всех звёзд НБА (1980—1981). В 1977 году включался в 1-ю всеамериканскую сборную NCAA, а также признавался баскетболистом года среди студентов конференции Pacific-8. Всего за карьеру в НБА сыграл 691 игру, в которых набрал 13 892 очка (в среднем 20,1 за игру), сделал 4817 подборов, 2502 передачи, 888 перехватов и 525 блок-шотов.

Статистика

Статистика в НБА

Ссылки 
 Статистика на сайте Basketball-Reference.com

Баскетболисты США
Игроки «Милуоки Бакс»
Игроки «Лос-Анджелес Клипперс»
Игроки «Голден Стэйт Уорриорз»
Игроки «УКЛА Брюинз» (баскетбол)